Durak steht für:
 Durak (Kartenspiel), russisches Kartenspiel
 Durak (Musik), eine Sufimusikart
 Durak – Der ehrliche Idiot, Filmdrama von Yuri Bykov (2014)

Durak ist der Familienname folgender Personen:
 Abdullah Durak (* 1987), türkischer Fußballspieler
 Enis Durak (* 1998), türkischer Fußballspieler
 Mirela Durak (* 1990), kroatische Tischtennisspielerin
 Mustafa Durak (* 1988), französisch-türkischer Fußballspieler

Siehe auch:
 Durack